Piola ist ein weiblicher Vorname und der Familienname folgender Personen:
 Domenico Piola (1627–1703), italienischer Maler und Freskant
 Gabrio Piola (1794–1850), italienischer Mathematiker
 Michel Piola (* 1958), Schweizer Alpinist und Sportkletterer
 Paolo Gerolamo Piola (1666–1724), italienischer Maler und Freskant
 Pellegro Piola (1617–1640), italienischer Maler
Silvio Piola (1913–1996), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Piola (1921–1993), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Biella